Магинданао (таг. Maguindanao):
 Магинданао — народ группы моро на Филиппинах
 Магинданао — язык этого народа, относящийся к южнофилиппинской ветви австронезийской семьи.
 Магинданао — провинция в составе Автономного Региона Мусульманского Минданао, Филиппины
 Магинданао — государство, существовавшее в период с XVI по XIX век на острове Минданао